arsenał – budynek przeznaczony do składu broni
 Arsenał '88 – wystawa sztuki współczesnej w Warszawie
 Arsenał Kijów, Arsenał-2 Kijów, Arsenał Charków, Arsenał Biała Cerkiew – ukraińskie kluby piłkarskie

Zobacz też 
 Galeria Arsenał w Białymstoku – galeria sztuki współczesnej w Białymstoku
 Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu – galeria sztuki w Poznaniu
 Wystawa Arsenał, właśc. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” – wystawa sztuki współczesnej w Warszawie 
 Rajd Arsenał – ogólnopolska impreza harcerska